Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Mayflower''' :
 L' est un remorqueur de l'US Navy lancé en 1866 ;
 L' est un navire auxiliaire de l'US Navy lancé en 1896 ;
 L' est un navire de l'US Navy lancé en 1897.

Voir aussi 

Mayflower